Мо́ннинкюля (, ) — деревня в южной части общины Аскола, области (региона) ( / ) Уусимаа (,  — Нюланд) до 1 января 2011 года — Восточная Уусимаа, в Финляндии. Она расположена недалеко от границы Порвоо, вдоль главной дороги (шоссе 55 (; ) между Порвоо и Мянтсяля. Деревня с населением более 1300 жителей и является крупнейшим городским поселением в муниципалитете.

Населённые пункты Финляндии
Аскола